Chiesa della Pietà (Cerveteri)
 Chiesa della Pietà (Orosei)
 Chiesa della Pietà (Venezia)